Горгона (, ) — многозначный термин.

 Горгоны — в древнегреческой мифологии — змееволосые чудовища, дочери морского божества Форкия (Форкиса) и его сестры Кето.
 Горгона Медуза

 Остров Горгона:
 Горгона — в Средиземном море, входит в состав Тосканского архипелага.
 Горгона — в Тихом океане, принадлежит Колумбии. Также является Национальным природным парком «Горгона».
 (681) Горгона — астероид, открытый в 1909 году.
 «Горгона» — фильм ужасов студии Хаммер.

См. также 
 Горгон
 Martin Gorgon — американские управляемые ракеты периода Второй мировой войны.